Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) — Android-смартфон производства Samsung, который был анонсирован в марте 2012 года. Это бюджетный телефон с относительно небольшим 2,8-дюймовым ЖК-дисплеем. Его характеристики аналогичны Samsung Galaxy Y. Pocket оснащен процессором с частотой 832 МГц и предлагает набор вариантов подключения, включая 3G, Wi-Fi и Bluetooth 3.0. Внутри он поставляется с 3 ГБ памяти, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью карты microSD, и с литий-ионным аккумулятором емкостью 1200 мАч.

Функции 
Samsung Galaxy Pocket поставляется с крошечным 2,80-дюймовым дисплеем QVGA. Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором емкостью 1200 мАч и предлагает набор вариантов подключения, включая EDGE, HSDPA, Wi-Fi (b/g/n) и Bluetooth. Он также оснащен GPS, 2-мегапиксельной камерой заднего вида и приложением Social Hub. Social Hub объединяет все учётные записи, зарегистрированные на телефоне, в одном приложении. Телефон работает под управлением ОС Samsung TouchWiz 3.0 и Android 2.3.6 Gingerbread. Samsung Galaxy Pocket позиционируется как «удобный для карманов», потому что его можно легко положить в карман из-за его небольшого размера.

Продажи 
Samsung Galaxy Pocket можно было купить в Великобритании 30 апреля 2012 года за 95,99 фунтов стерлингов.

Примечания 

Samsung Galaxy
Устройства на базе Android
Смартфоны
Появились в 2012 году в Республике Корея